Ленгауэр — фамилия:
 Ленгауэр, Влодзимеж (род. 1949) — польский исследователь античности, проректор Варшавского университета.
 Ленгауэр, Герман Герасимович — советский учёный, астроном.
 Ленгауэр, Наталья Андреевна — Герой Социалистического Труда.